Ortodosso – letteralmente colui che rimane fedele alla regola
Ortodosso – fedele della chiesa cristiana ortodossa
Ortodosso – fedele all'Ebraismo ortodosso